kolokvijalni naziv za bilo koju bošnjačku stranku
 Bošnjačka stranka, politička stranka u Crnoj Gori 
 Bošnjačka narodna stranka, politička stranka u Srbiji
 Bošnjačka demokratska stranka Sandžaka, politička stranka u Srbiji
 Bošnjačka demokratska stranka Hrvatske, politička stranka u Hrvatskoj
 Bošnjačka demokratska stranka, politička stranka u Sjevernoj Makedoniji